NGC 6115 (другие обозначения — OCL 960, ESO 226-SC7) — рассеянное скопление в созвездии Наугольник.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6115
Наугольник (созвездие)
Рассеянные скопления